Die Bezeichnung Senat Scherf steht für von Henning Scherf geführte Bremer Landesregierungen:

 Senat Scherf I Bremer Landesregierung vom 4. Juli 1995 bis 7. Juli 1999
 Senat Scherf II Bremer Landesregierung vom 7. Juli 1999 bis 4. Juli 2003
 Senat Scherf III Bremer Landesregierung vom 4. Juli 2003 bis 7. November 2005